Holly Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Holly Hill (Florida)
Holly Hill (South Carolina)